Pionierskaja – radziecka stacja polarna
 Pionierskaja – stacja metra w Moskwie
 Pionierskaja – stacja metra w Petersburgu